I gruppspelet spelade 48 lag: titelhållaren Atlético Madrid, de 37 vinnarna i playoffrundan och 10 förlorarlag från playoffrundan i Champions League.

Lagen lottades in i tolv grupper, med fyra lag per grupp som spelade både hemma- och bortamatch. Matchdagarna var 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 november, 1-2 december och 15-16 december 2010.

De två första lagen i varje grupp gick vidare till sextondelsfinalerna, där åtta tredjeplacerade lag från gruppspelet i Champions League 2010/2011 anslöt.

Seedning
Lottningen för gruppspelet hölls i Monaco den 27 augusti 2010 kl 13:00 CEST (UTC+2).

Lagen var seedade i fyra grupper baserade på deras UEFA-klubbkoefficient 2010. Titelhållarna Atlético Madrid seedades automatiskt i Grupp 1. Lag från samma nation kunde inte lottas mot varandra. I Grupp 1 var lag rankade mellan 4 och 39, i Grupp 2 var lag rankade mellan 40 och 69, i Grupp 3 var lagen rankade 74 och 127 och i Grupp 4 var lag rankade mellan 130 och 217 och även orankade lag.

TH Titelhållare
CL Förlorande lag från playoffrundan i Champions League

På de fyra första matchdagarna, då matcherna spelades enbart på torsdagar, spelade sex grupper sina matcher kl 19:00 CET/CEST, medan de övriga sex grupperna som spelade sina matcher kl 21:05 CET/CEST, med två grupper (A-F, G-L) omväxlande mellan varje matchdag. På de två sista matchdagarna spelades matcherna på både onsdagar och torsdagar, då de två grupperna som delats in i fyra mindre delmängder (A-C, D-F, G-I, J-L), där varje delmängd av grupperna spelade på en annan dag och tid. Baserat på denna princip, kontrollerades lottningen för klubbar från samma land i syfte att dela upp lagen jämnt. Till exempel, om det var två lag från samma land, drogs varje lag in i en annan uppsättning grupper (A-F, G-L), om det fanns fyra lag från samma land, drogs varje lag in i en annan delmängd av grupper (A-C, D-F, G-I, J-L).

Spelschemat beslutades efter lottningen. Det fanns vissa begränsningar, till exempel lag från samma stad fick inte spela hemma på samma matchdag (UEFA försöker att undvika att lag från samma stad spelar hemma samma dag eller dagar i följd), och ryska lag spelar inte hemma den sista omgången på grund av kallt väder.

Tie-breaking kriterier
Om två eller fler lag var lika på poäng efter att alla gruppmatcher färdigspelats, tillämpas följande kriterier för att bestämma positionerna:
 fler poäng som erhållits i gruppmatcherna mellan lagen i fråga;
 målskillnaden från gruppmatcherna mellan lagen i fråga;
 högre antal gjorda mål borta än hemma i gruppmatcherna mellan lagen i fråga;
 målskillnaden från alla gruppmatcher som spelats;
 fler gjorda mål;
 fler koefficient poäng som samlats av klubben i fråga, liksom dess land under de senaste fem säsongerna.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar 
UEFA Europa League 2010/2011, UEFA.com

Uefa Europa League 2010/2011